Просница — топоним в России:

 Просница — железнодорожная станция (населенный пункт) в Кирово-Чепецком районе Кировской области
 Просница — железнодорожная станция Кировского региона Горьковской железной дороги.

См. также 

 Больша́я Просни́ца
 Ма́лая Просни́ца

 Просницкий район